

Persone 
 Michele Maggetti – calciatore svizzero
 Remo Maggetti – cestista italiano

Altro 
 PalaMaggetti – palasport di Roseto degli Abruzzi